Гóмес (, ) — распространённая испанская и бразильская фамилия. Происходит от готского личного имени Гоме. Устаревшая транслитерация — . Португальский вариант фамилии Gomes транслитерируется на русский как . Известные носители:

А 
 Гомес, Абель (род. 1982) — испанский футболист.
 Гомес, Алехандро (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Гомес, Альберто Мартин (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Гомес, Альфонсо (род. 1980) — мексиканский боксёр.
 Гомес, Ана София (род. 1995) — гватемальская гимнастка, чемпионка Панамериканских игр 2011 года в упражнениях на бревне.
 Гомес, Антонио (род. 1973) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Гомес, Антониу Карлус (1836—1896) — бразильский композитор, один из ярких представителей романтизма.
 Гомес, Андрес (род. 1960) — эквадорский теннисист.
 Гомес, Андрес (футболист) (род. 2000) — коста-риканский футболист.

Б 
 Гомес, Борха (род. 1988) — испанский футболист.

В 
 Гомес, Валериано (род. 1957) — испанский политик, член ИСРП.
 Гомес, Вальтер (1927—2004) — уругвайский футболист.
 Гомес, Виктор (род. 1982) — южноафриканский футбольный арбитр.
 Гомес, Вилфредо (род. 1956) — пуэрто-риканский боксёр.
 Гомес, Висенте — временно исполняющий обязанности президента Сальвадора с 1 по 15 февраля 1854 года.

Г 
 Гомес, Габриэль (род. 1984) — панамский футболист.
 Гомес, Габриэль Хайме (род. 1959) — колумбийский футболист.
 Гомес, Гумерсиндо (1907—1980) — боливийский футболист.
 Гомес, Густаво (род. 1993) — парагвайский футболист.

Д 
 Гомес, Давид (род. 1981) — испанский легкоатлет-многоборец.
 Гомес, Джозеф (род. 1997) — английский футболист.
 Гомес, Джон Пол (род. 1986) — филиппинский шахматист, гроссмейстер.
 Гомес, Джонатан (род. 2003) — американский футболист.
 Гомес, Джошуа (род. 1975) — американский актёр.

Е 
 Гомес, Елена (род. 1985) — испанская гимнастка.

Ж 
 Гомес, Жозеп (род. 1985) — андоррский футболист.
 Гомес, Жорди (род. 1985) — испанский футболист.

И 
 Гомес, Ибай (род. 1989) — испанский футболист.
 Гомес, Иван (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Гомес, Инна Александровна (урождённая Чуркина, род. 1970) — российская фотомодель, актриса.
 Гомес, Иэн (род. 1964) — американский актёр.

К 
 
 Гомес, Кармело (род. 1962) — испанский актёр.
 Гомес, Кристиан (род. 1974) — аргентинский футболист.
 Гомес, Кристиано Маркес (род. 1977) — бразильский футболист.

Л 
 Гомес, Леандро (1906—1979) — уругвайский баскетболист и легкоатлет.
 Гомес, Леандро Мелино (род. 1976) — бразильский и азербайджанский футболист.
 Гомес, Луис (род. 1972) — эквадорский футболист.
 Гомес, Луис Диего (1944—2009) — коста-риканский ботаник, птеридолог и миколог, «отец современной коста-риканской ботаники».
 Гомес, Льоренс (род. 1991) — испанский игрок в пляжный футбол.

М 
 Гомес, Мадлен Анжелик Пуассон де (урождённая Пуассо́н; 1684—1770) — французская писательница, популярная в России в 1760—1790 годы и известная как мадам Гомец или госпожа Гомец.
 Гомес, Майкл (род. 1977) — ирландский боксёр.
 Гомес, Майкл Найк (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Гомес, Макарена (род. 1978) — испанская актриса.
 Гомес, Максимо (1836—1905) — один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа.
 Гомес, Максимилиано (род. 1996) — уругвайский футболист.
 Гомес, Мануэль Октавио (1934—1988) — кубинский кинорежиссёр, сценарист и критик.
 Гомес, Марсело (род. 1979) — танцовщик и хореограф, солист Американского театра балета.
 Гомес, Мари Анн (род. 1989) — индийская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Гомес, Мариано (1799—1872) — филиппинский католический священник.
 Гомес, Марио (род. 1985) — немецкий футболист.
 Гомес, Мартин (род. 1990) — панамский футболист.
 Гомес, Мигель (род. 1985) — колумбийский актёр и рэпер.
 Гомес, Мишель (род. 1966) — шотландская актриса.
 Гомес, Мои (род. 1994) — испанский футболист.

Н 
 Гомес, Ник (род. 1978) — американский режиссёр и актёр.
 Гомес, Нуно (род. 1951) — южноафриканец португальского происхождения, технический дайвер.

П 
 Гомес, Педро Даниэль (род. 1990) — мексиканский легкоатлет.

Р 
 Гомес, Райан (род. 1982) — американский баскетболист.
 Гомес, Реббека Мари (род. 1997) — американская певица, автор песен, актриса и танцовщица.
 Гомес, Рикардо (род. 1964) — бразильский футболист.
 Гомес, Роберт (род. 1975) — американский музыкант.
 Гомес, Родриго (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Гомес, Рональд (род. 1975) — коста-риканский футболист.
 Гомес, Рубен (род. 1984) — аргентинский футболист.

С 
 
 Гомес, Селена (род. 1992) — американская поп-певица и актриса.
 Гомес, Серхи (род. 1992) — испанский футболист.
 Гомес, Скотт (род. 1979) — американский хоккеист.
 Гомес, Сочил (род. 2006) — канадская актриса.

Т 
 Гомес, Томас (1905—1971) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Ф 
 Гомес, Фернандо (род. 1965) — испанский футболист.

Х 
 Гомес, Хайме — мексиканский футболист.
 Гомес, Хесус Хавьер (род. 1984) — венесуэльский футболист.
 
 
 Гомес, Хулио (род. 1994) — мексиканский футболист.

Ш 
 Гомес, Шэннон (род. 1996) — тринидадский футболист.

Э 
 Гомес, Эдди (род. 1945) — американский джазовый контрабасист, участник трио Билла Эванса.
 Гомес, Эйнджел (род. 2000) — английский футболист.
 Гомес, Элена — см. Гомес, Елена
 Гомес, Эмилиано (род. 2001) — уругвайский футболист.
 Гомес, Эркулес (род. 1982) — американский футболист.
 Гомес, Эрнан Дарио (также известный как Эль Болильо; род. 1956) — колумбийский футболист и футбольный тренер.
 Гомес, Эсперанса (род. 1983) — колумбийская модель и порноактриса.

Я 
 Гомес, Ян (род. 1987) — бразильский бейсболист.

Составные фамилии 
 Гомес Альварес, Пабло (род. 1946) — мексиканский политический деятель.
 Гомес Байльо, Хорхе (род. 1959) — аргентинский шахматист, международный мастер.
 Гомес Валентин, Мария (1896—2011) — бразильская долгожительница.
 Гомес Гайосо, Хосе (1909—1948) — испанский революционер, антифранкистский партизан.
 Гомес Гомес, Валентин (1843—1907) — испанский политик и литератор.
 Гомес Гонсалес, Хуан (более известный как Хуани́то; 1954—1992) — испанский футболист.
 Гомес Гроссу, Ибере (1905—1983) — бразильский виолончелист.
 Гомес Давила, Николас (1913—1994) — колумбийский писатель, мыслитель-эссеист.
 Гомес Каррильо, Энрике (1873—1927) — гватемальский писатель.
 Гомес Кастро, Лауреано (1889—1965) — президент Колумбии в 1950-51 годах, член Колумбийской консервативной партии.
 Гомес Мартин, Серхио (род. 2000) — испанский футболист.
 
 Гомес-Морено, Мануэль (1870—1970) — испанский историк и лингвист.
 Гомес Мустельер, Хосе (род. 1959) — кубинский боксёр-любитель.
 Гомес Нойя, Франсиско Хавьер (род. 1983) — испанский триатлонист, победитель чемпионата мира по триатлону ITU.
 Гомес Ортега, Хосе (1895—1920) — испанский тореадор.
 Гомес Пагола, Агустин (1922—1975) — советский футболист.
 Гомес Педраса, Мануэль (1789—1851) — мексиканский генерал и политик, занимавший пост президента Республики в 1832—1833 годах.
 Гомес-Престон, Риган (род. 1980) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Гомес Рамирес, Адриан (род. 1994) — испанский футболист.
 Гомес Солано, Уладислао (1909—2005) — коста-риканский политик, и. о. министра иностранных дел Коста-Рики (1955).
 Гомес Уртадо, Альваро (1919—1995) — политик, государственный и дипломатический деятель.
 Гомес Фалькон, Исмаэль (род. 1985) — испанский футболист.
 
 Энрикес Гомес, Антонио (ок.1601—ок.1661) — испанско-португальский поэт, драматург, прозаик Золотого века Испании.
 Гомес, Хайме Луис (более известный под псевдонимом Taboo; род. 1975) — американский рэпер.
 Гомес Харамильо, Игнасио (1910—1970) — колумбийский живописец.
 Гомес Эстебан, Хуан Марио (род. 1958) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 
 Гомес де Авельянеда, Хертрудис (1814—1873) — испано-кубинская писательница.
 Гомес де Мора, Хуан (1586—1648) — испанский архитектор.
 Гомес де Ортега, Казимиро (1741—1818) — испанский фармацевт и ботаник. Известны также его поэтические сочинения.
 Гомес де Фигейредо, Алтаир (1938—2019) — бразильский футболист.
 Гомес де ла Маса, Мануэль (1867—1916) — кубинский ботаник, по большей части фитогеограф.
 Гомес де ла Серна, Рамон (1888—1963) — испанский писатель, эссеист и драматург.
 Гомес ди Сикейра, Виллиан (род. 1986) — бразильский футболист.
 Арсе Гомес, Луис (1938—2020) — министр внутренних дел Боливии при режиме гарсиамесизма.
 Домингес-и-Гомес, Климент (1946—2005) — глава Пальмарианской католической церкви (под именем папы Григория XVII).
 Мигес Гомес, Энрике (род. 1966) — испанский гребец-каноист.
 Мильян Гомес, Эдгар Эусебио (1967—2008) — один из руководителей мексиканской полиции.
 Миранда-и-Гомес, Мигель Дарио (1895—1986) — мексиканский кардинал.
 Молина Гомес, Хосе Доминго (1896—1969) — аргентинский военачальник и политик, временный президент Аргентины.
 Переа Гомес, Виктор (род. 2000) — испанский футболист.
 Перейра Гомес, Фелипе Андерсон (род. 1993) — бразильский футболист.
 Перес-Гомес, Альберто (род. 1949) — канадский историк и теоретик архитектуры мексиканского происхождения.
 Перес Морено Гомес, Фаустино (более известный как Тино Перес; род. 1969) — испанский мини-футбольный тренер.
 Рамирес Гомес, Мария Тереса (род. 1954) — мексиканская пловчиха.
 Ремартинес Гомес, Луис (род. 1949) — испанский дирижёр.
 Ривадавия Гомес, Эктор (1870—1936) — уругвайский футбольный функционер и журналист.
 Родригес Гомес, Серхио (род. 1986) — испанский баскетболист.
 Саласар Гомес, Рубен Дарио (род. 1942) — колумбийский кардинал.
 Силва Гомес, Эурелио да (род. 1981) — бразильский футболист.
 Фернан Гомес, Фернандо (1921—2007) — известный испанский актёр, сценарист, режиссёр театра и кино.

См. также 
 Гомец
 Гомеш
 Орден «Максимо Гомес»

Примечания